Sizzo de Noris ist der Familienname folgender Personen:

 Cristoforo Sizzo de Noris (1706–1776), italienischer Geistlicher, Fürstbischof von Trient
 Gustav Heinrich Maria Graf Sizzo de Noris (1873–1943), italienisch-österreichisch-ungarischer Diplomat